La Princesse de Clèves désigne un roman de Madame de La Fayette publié en 1678, qui est le titre de noblesse du personnage principal, Mademoiselle de Chartres.

Culture 
La Princesse de Clèves connaît de nombreuses adaptations et donne également son nom à ces œuvres :

Musique classique 
 La Princesse de Clèves, opéra de Jean Françaix et Marc Lanjean, créé en 1965 à Rouen.

Cinéma 
 La Princesse de Clèves, film de Jean Delannoy sorti en 1961.
 Nous, princesses de Clèves, film de Régis Sauder sorti en 2011.

Littérature 
 Clèves, roman de Marie Darrieussecq, paru en 2011.

Bande dessinée 
 La Princesse de Clèves, de Claire Bouilhac et Catel, 2019.